Ženská čtyřhra Qatar TotalEnergies Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americko-nizozemský pár Nicole Melicharová-Martinezová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Melicharová-Martinezová nastoupila s Alexou Guarachiovu. Ve druhém kole však podlehly Flipkensové a Van Uytvanckové. Spoluhráčkou Schuursové se stala Čan Chao-čching, s níž na úvod nestačila na Dzalamidzeovou a Martincovou.

Vítězkamy se staly nenasazené Američanky Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou, které ve finále za 100 minut zdolaly rusko-belgické turnajové trojky Veroniku Kuděrmetovovou a Elise Mertensovou. Po dvousetovém průběhu 3–6  7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Při čtvrtém společném startu získaly premiérovou trofej jako pár a první v kategorii WTA 1000. Gauffová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul a pro Pegulaovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále, skreč)
  Ena Šibaharaová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (2. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Nicole Melicharová-Martinezová (2. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Desirae Krawczyková /  Ellen Perezová (2. kolo)
  Anna Danilinová /  Beatriz Haddad Maiová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2022
WTA Tour 2022